

Ім'я Людвіг 
 Людвіг — ім'я, прізвище німецького походження,  аналог імені Людовик.

Особи з ім'ям Людвіг

Ландграфа Гессен-Дармштадта 
 Людвіг V (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвіг VI (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвіг VII (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвіг VIII (ландграф Гессен-Дармштадта)
 Людвіг IX (ландграф Гессен-Дармштадта)

Королі Баварії 

 Людовик II Німецький (804/805-876) — король у 817—843 (династія Каролінгів)
 Людовик III Молодий (835—882) — король у 880—882 (династія Каролінгів)
 Людовик IV Дитя (893—911) — король у 900—911 (династія Каролінгів), також король Лотарингії.
 Людвіг I (1786—1868) — король у 1825—1848 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг II (1845—1886) — король у 1864—1886 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг III (1845—1921) — король у 1913—1918 (династія Віттельсбахів)

Герцоги Баварії 
 Людвіг I Кельгеймський — герцог у 1183—1231 (династія Віттельсбахів), пфальцграф.
 Людвіг II Строгий — герцог Верхньої Баварії у 1253—1294 (династія Віттельсбахів), пфальцграф.
 Людвіг III — герцог Нижньої Баварії у 1290—1296 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг IV (1282—1347) — герцог Верхньої Баварії з 1294, герцог Баварії у 1340—1347 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг V Бранденбурзький (1315—1361) — герцог Баварії 1347—1349 , герцог Верхньої Баварії у 1349—1361 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг VI Римлянин — герцог Верхньої Баварії у 1349—1351 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг VII Бородатий — герцог Баварії-Інгольштадта у 1413—1443 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг VIII — герцог Баварії-Інгольштадта у 1443—1445 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг IX Багатий — герцог Лансгут-Баварії у 1450—1479 (династія Віттельсбахів)
 Людвіг X (нім.) — герцог Баварії у 1516—1545 (династія Віттельсбахів)

Маркграфи Баден-Бадена 
 Людвіг Вільгельм (1655—1707) — маркграф Баден-Бадена у 1677—1707 (династія Церінгенів)
 Людвіг Георг Сімперт (нім.) (1702—1761) — маркграф Баден-Бадена у 1707—1761 (династія Церінгенів)

Великі герцоги Бадена 
 Карл Людвіг Фрідріх (1786—1818) — великий герцог Бадена у 1811—1818 (династія Церінгенов)
 Людвіг I (1763—1830) — великий герцог Бадена у 1818—1830 (династія Церінгенов)
 Людвіг II (1824—1858) — великий герцог Бадена у 1852—1856 (династія Церінгенов)

Курфюрсти Пфальца 

 Людвіг III — курфюрст Пфальца у 1410—1436
 Людвіг IV — курфюрст Пфальца у 1436—1449
 Людвіг V — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів з 1508 до 1544.
 Людвіг VI (1539—1583) — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів з 1576 до 1583.

Ландграфа Тюрінгії 
 Людвіг IV (1200—1227) — ландграф Тюрінгії у 1217—1227

Прізвище Людвіг

Особи з прізвищем Людвіг 
 Деніел Кейт Людвіг (1897—1992) — американський мультимільйонер.
 Йоханнес Людвіг (1986) — німецький саночник.
 Клаус Людвіг (1949) — німецький автогонщик.
 Крейг Людвіг (1961) — американський хокеїст.
 Кріста Людвіг (1928) — німецька співачка.
 Лаура Людвіг (1986) — німецька волейболістка.
 Петер Людвіг (1925—1996) — німецький промисловець та меценат.

Кінематограф 
  : «Людвіг» — фільм про життя Людвіга II, короля Баварії.
  : «Людвіг Баварський» — німецький художній історико-біографічний фільм режисерів і сценаристів Марі Ноель і Петера Зера.

Інші значення 
 Ludwig-Musser — бренд ударних інструментів. Див. Список виробників ударних інструментів.

Див. також 
 Людвіг Баварський

Чоловічі німецькі імена